André de Passier (1702-1784), enseignant, écrivain et un intendant du duché de Savoie.
 Jaime Passier-Armstrong (née en 1981), actrice néo-zélandaise.